Margaret Smith-Court, Australisch tennisspeelster
Maggie Smith, Brits actrice